Le qualificazioni del singolare  del Legg Mason Tennis Classic 2002 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Legg Mason Tennis Classic  2002 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Jean-René Lisnard (ultimo turno)
 Justin Gimelstob (Qualificato)
 Gastón Etlis (ultimo turno)
 Michael Russell (Qualificato)
 Julien Varlet (Qualificato)
 Kevin Kim (Qualificato)
 Danai Udomchoke (Qualificato)

 Frank Dancevic (primo turno)
 Stefano Pescosolido (ultimo turno)
 Markus Hantschk (ultimo turno)
 José de Armas (ultimo turno)
 Wayne Black (Qualificato)
 Thomas Blake (ultimo turno)
 Rik De Voest (ultimo turno)

Qualificati 

 Wayne Black
 Justin Gimelstob
 Frank Dancevic
 Michael Russell

 Julien Varlet
 Kevin Kim
 Danai Udomchoke

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2002